La palabra zuncho y su derivada zunchado son términos técnicos que pueden hacer referencia a:

 Zuncho o zunchado: Elemento situado entre la unión de un muro de carga y un forjado que se encarga de que las cargas se repartan lo más homogéneamente posible.
 Zuncho o zunchado: Tipo de armado en espiral que, en un elemento alargado de hormigón armado (como un pilar o un pilote), evita las deformaciones transversales.
 Zuncho: En náutica, elemento alargado en forma de tubo o mango.
 Zuncho: Fleje metálico o plástico utilizado para el aseguramiento de carga, especialmente en pallets.

Referencias